Ксаффевілле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 90 км на південь від Меца, 29 км на північний схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 67 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 167,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Ксаффевілле на сайті французького Національного інституту географії
 Ксаффевілле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ксаффевілле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ксаффевілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ксаффевілле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези